Колосково — название населённых пунктов в России:
 Колосково — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Колосково — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Колосково — деревня в Городском округе Семёновский Нижегородской области.